Ба́лка — многозначное слово.

Топоним

Россия 
 Балка — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Украина 
 Балка — село в Овидиопольском районе Одесской области.
 Балка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.

Другое 

 Балка — конструктивный элемент, брус, работающий главным образом на изгиб.
 Балка (суходол, байрак, лог) — небольшая сухая или с временным водотоком долина с задернованными склонами.
 Балка — одно из разговорных названий блошиного рынка.

См. также 
 
 Ригель (значения)
 Балки (значения)